La saison 1933-1934 du Championnat de Roumanie de football fut la  de la première division roumaine. 

Le championnat rassemblait alors 16 équipes groupées en 2 poules, où chaque club rencontre tous ses adversaires 2 fois, à domicile et à l'extérieur. Le titre de champion de Roumanie fut joué lors d'une finale en matchs aller-retour entre les 2 premiers de chaque groupe. Pour permettre le passage de 16 à 12 clubs la saison d'après (avec une poule unique), les 2 derniers de chaque poule furent relégués et il n'y eut aucun club promu de Divizia B.

C'est le Venus FC Bucarest qui remporte la finale nationale face au champion en titre et décroche le  de champion de Roumanie de son histoire.

Les 16 clubs participants

Compétition

Première phase

Groupe I 

|}

Groupe II 

|}

Finale pour le titre

Bilan de la saison

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat de Roumanie de football

Liens externes 
  Page sur RSSSF
  Fiche sur RomanianSoccer

Championnat de Roumanie de football
Roumanie
Roumanie
1933 en Roumanie
1934 en Roumanie